Balto steht für:

 Balto, ein Siberian Husky
 Balto – Ein Hund mit dem Herzen eines Helden, ein US-amerikanischer Zeichentrickfilm (1995)
 Balto – Auf der Spur der Wölfe, ein US-amerikanischer Zeichentrickfilm (2002)
 Balto – Sein größtes Abenteuer, ein US-amerikanischer Zeichentrickfilm (2004)

Balto ist der Familienname folgender Personen:

 Runar Myrnes Balto (* 1987), norwegisch-samischer Politiker